Antarctica, het continent rond de zuidpool van de Aarde
 Antarctische Plaat, een tektonische plaat die onder meer het continent Antarctica bevat
 Antártica, een claim van Chili op een gedeelte van Antarctica
 Antarctica (album), een album van Vangelis
 Antarctica (bier), een Braziliaans biermerk
 Antarctica (1983), Japanse film
 Antarctica (2020), Amerikaanse film

Zie ook 
 Antarktika, doorverwijspagina